Valea Brădetului se poate referi la:

 satul Valea Brădetului, Prahova din comuna Cerașu
 Râul Valea Brădetului, Raciu (în județul Dâmbovița)
 Râul Valea Brădetului, Vărbilău (în județul Prahova)

Vezi și 
 Brădet (dezambiguizare)
 Brădetu (dezambiguizare)

Toponime românești